Ищак — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ищак, Андрей (1887—1941) — блаженный Украинской грекокатолической церкви, священник, мученик.
 Ищак, Василий Евгеньевич (род. 1955) — советский футболист, нападающий, полузащитник, защитник, мастер спорта СССР.